Vila
 Vilarejo
 Aldeia
 Condomínio

Toponímia 
 Vilage (Nova Friburgo) — bairro de Nova Friburgo, Rio de Janeiro
 Vilage Beira-Rio — bairro de Itumbiara, Goiás
 Village (Ilha do Governador) — bairro não oficial da cidade do Rio de Janeiro, situado na Ilha do Governador

Outros 
 Village People
 The Village Voice

Desambiguação